Hartford (Connecticut), capital de l'estat de Connecticut als Estats Units
 Hartford (Alabama)
 Hartford (Arkansas)
 Hartford (Dakota del Sud)
 Hartford (Illinois)
 Hartford (Iowa)
 Hartford (Kansas)
 Hartford (Kentucky)
 Hartford (Maine)
 Hartford (Ohio)
 Hartford (Vermont)
 Hartford (Wisconsin)
 Hartford City (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Hartford City (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 East Hartford, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Robert Hartford-Davis (1923 - Beverly Hills, Los Angeles, 1977), director de cinema i productor britànic